Замок Ратмакни () — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Уэксфорд.

История  
Замок Ратмакни был построен Джоном Россетером, имевший должность сенешаля Вексфорд в 1415 году. Его внук — Томас Россетер перестроил замок в 1493 году. Семья Россетер осталась католиками после реформации во времена короля Генриха VIII, что было вызовом тогдашней власти. Но несмотря на свое католичество семья Россетер была верна королю Англии и продолжала владеть своими землями в отличие от многих других католиков. Во времена гражданской войны на Британских островах семья Россетер была на стороне роялистов и воевала против Оливера Кромвеля. Оливер Кромвель после подавления восстания за независимость Ирландии конфисковал замок Ратмакни в 1654 году. Замок оставался населенным замком до 1760 года. Затем замок был заброшен и превратился в руины. В XIX веке замок восстановил его новый владелец — Гамильтон Нокс Ґроган Морган.

Примечания

См. также  
 Список замков Ирландии

Ссылки  
 «University Magazine: A Literary and Philosophic Review». Curry. 1 January 1853 — via Google Books. 
 Staff, Baedekers Guides; (Firm), Karl Baedeker; Staff, AA Publishing (1 January 2001). «Ireland». Automobile Association — via Google Books. 
 «Rathmacnee Castle Co Wexford». 
 Burke, John (1 January 1838). «A Genealogical and Heraldic History of the Commoners of Great Britain and Ireland, Enjoying Territorial Possessions Or High Official Rank: But Univested with Heritable Honours». H. Colburn — via Google Books. 
 «The Parliamentary Gazetteer of Ireland: Adapted to the New Poor-law, Franchise, Municipal and Ecclesiastical Arrangements, and Compiled with a Special Reference to the Lines of Railroad and Canal Communication, as Existing in 1814-45». A. Fullarton and Company. 1 January 1846 — via Google Books. 
 Sweetman, David (1 January 1999). «Medieval Castles of Ireland». Collins Press — via Google Books. 
 «Geograph:: Castles of Leinster: Rathmacnee, Wexford (C) Mike Searle». 
 «Travelmania Ireland — Rathmacknee Castle Ruins, County Wexford». 
 «Rathmacknee Castle, County Wexford». 

Замки графства Уэксфорд
Замки, построенные в XV веке
Национальные памятники в графстве Уэксфорд